Клавдия Петровна Грачёва (1938 — ?) — доярка колхоза «Родина» Вологодского района Вологодской области, Герой Социалистического Труда (1973).

Родилась в 1938 году в деревне Кузнецовка Вологодского района Вологодской области.
После окончания средней школы 5 лет работала свинаркой.

В 1961 г. переехала в колхоз «Родина» (д. Огарково). Какое-то время работала на птицеферме, потом сидела с детьми.
С 1964 г. — доярка на ферме Огарково-2, сначала подменная, потом на группе в 50 коров.

За счёт хорошего ухода стала получать по 4500 кг в год в среднем на корову. В 1971 году надоила 4670 кг. В дальнейшем надои увеличились до 6000 кг. Повысила жирность молока на 0,2 процента.

В 1969 году в Свердловске завоевала 6 место на Всероссийском конкурсе доярок. На конкурсе в Пскове в 1971 году заняла 1-е место.

С 1984 года и до выхода на пенсию заведующая фермой Огарково-2.

Герой Социалистического Труда (Указ от 6 сентября 1973 года). Награждена двумя орденами Ленина (1971, 1973), орденом Октябрьской революции, медалями ВДНХ.

Источники 
 https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=getwork&id=447&pid=207&sub=workabout
 Рожденные на Вологодчине: краткая энциклопедия. Автор: Александр Тарунин
 Фото https://vk.com/id228843250?z=photo-148316433_457242004%2Fwall228843250_1359
 https://www.booksite.ru/krassever/1972/1972_284.pdf
 Пятилетка колхоза «Родина» [Вологодского района] / Г. М. Головин, О. А. Мохте, И. А. Соколов. — Москва: Россельхозиздат, 1976. — 106 с. ил.
 Гвардейцы труда : Очерки о вологжанах - Героях Соц. Труда. - [Вологда] : Сев.-Зап. кн. изд-во, [Вологд. отд-ние], 1974